TJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarija (Bolivia)
 tja – codice ISO 639-3 della lingua tajuasohn